

Geografia 
 Sarzano – piazza del Centro storico di Genova;
 Sarzano/Sant'Agostino – fermata della metropolitana di Genova che la serve;
 Sarzano – frazione di Rovigo;
 Castello di Sarzano – sito nel comune di Casina, in Emilia-Romagna;

Persone 
 Guglielmo da Sarzano – frate minore vissuto a cavallo del '300, autore del De Potestate Summi Pontificia